Ляпуно́вы — русский дворянский род из рязанских бояр.

Род внесён в Бархатную книгу. При подаче документов для внесения рода в Бархатную книгу была предоставлена родословная роспись Ляпуновых и двадцать указных грамот различным представителям рода (1607—1679).

Род внесён в VI часть дворянских родословных книг Калужской, Костромской, Московской, Нижегородской и Рязанской губерний.

Секунд-майор Павел Петрович Ляпунов по его желанию (?) был причислен (19.11.1790) не в VI часть, по древности рода, а в III часть ДРК Рязанской губернии. Губернский секретарь Пётр Иванович Ляпунов занесен (20.09.1830) в VI часть ДРК Рязанской губернии.

Есть ещё два рода Ляпуновых, позднейшего происхождения.

Происхождение и история рода 
Род, традиционно причислявший себя к Рюриковичам и производивший себя от удельных князей Галича-Мерьского. Эта легенда категорически отвергается большинством историков, включая Соловьёва, и не подтверждается новейшими исследованиями ДНК. Первые Ляпуновы служили новгородскими архиерейскими дворянами; позже основные их поместья находились в Рязанской губернии.

По традиционной версии родословной, потомство Ивана Борисовича Ляпуна Осинина, происходящего якобы от галичского князя Константина Ярославича. Его потомки княжили в Галиче Костромском (Мерьском) до тех пор, пока великий князь Дмитрий Донской не присоединил Галичское княжество к своим владениям, изгнав оттуда (1362) князя Дмитрия Ивановича, который, потеряв удел, нашёл приют в Новгороде, вступив в службу к архиепископу. Там продолжал жить и служить оставшийся в живых сын бывшего галицкого властителя князь Василий Дмитриевич. Правнуки Дмитрия Ивановича уже не носили княжеского титула. Потомки галицких князей числились архиерейскими новгородскими боярами, или, как тогда говорили, софийским дворянами.

Правнуки его сына, Василия Дмитриевича, утратившего уже княжеское достоинство: Дмитрий, по прозванию Берёза, Семён Осина и Иван Ива, являются родоначальниками дворянских фамилий Березиных, Осининых, Ивиных, а также Ильиных. Внук Семёна Осины, Ляпун Осинин, бывший у новгородского архиепископа Пимена боярином, оставил потомкам прозвище Ляпуновых. Один из его внуков перешёл на службу к рязанскому князю, а потому Ляпуновы стали боярами и дворянами Рязанского княжества.

У Петра Саввича Ляпунова было пятеро сыновей, отличавшиеся воинственностью, решительностью, неуёмностью и своеволием. Из которых средний, Прокопий Петрович, знаменитый деятель времён междуцарствия, погибший жертвою козней Трубецкого и Заруцкого в лагере под Москвой (1611). Старшим братом лидера Первого ополчения был Александр Петрович, вторым — Григорий Петрович, убитый в бою в (1606). А моложе Прокопия Петровича были Захарий и Семен Петровичи.

Дети Прокопия Петровича: Владимир Прокопьевич, воевода в Михайлове (1616), в Валуйках (1623), в Крапивне (1625), в Путивле (1629), Зарайске (1634) и Лев Прокопьевич, воевода в Валуйках (1614).

Описание гербов

Герб Ляпуновых 1785 г. 
В Гербовнике Анисима Титовича Князева 1785 года имеется изображение печати с гербом Николая Фёдоровича Ляпунова, с пометой — общий их роду: в щите, имеющем красное поле, изображена зелено-розовая птица (орел?), держащая в левой лапе — золотой брусок, а в правой — серый меч, острием вверх, над которым видна золотая корона. Щит увенчан дворянской короной (дворянский шлем и намёт отсутствуют). Вокруг щита вьющиеся цветы.

Герб. Часть IV. № 16. 
В щите, имеющем серебряное поле, изображён чёрный одноглавый орёл, держащий в правой лапе меч, а в левой — золотой брусок, и над мечом видна корона. Щит покрыт мантией и шапкой, принадлежащими княжескому достоинству.

Известные представители 
 Ляпунов Прокофий — воевода в Рязани (1611).
 Ляпуновы: Фёдор Григорьевич и Иван Захарьевич — рязанские городовые дворяне (1627—1629), московские дворяне (1636—1640).
 Ляпунов Ульян Семёнович — рязанский городовой дворянин (1627—1629), московский дворянин (1636—1658), воевода в Михайлове (1631), Усерде (1644).
 Ляпунов Лев Прокофьевич — рязанский городовой дворянин (1627—1629), московский дворянин (1636—1668), воевода в Белгороде (1658).
 Ляпунов Василий Григорьевич — стряпчий с платьем (1627—1629), стольник (1636—1640).
 Ляпунов Владимир Прокофьевич — московский дворянин (1627—1640).
 Ляпуновы: Лукьян Иванович и Василий Владимирович — стольники (1627—1658).
 Ляпунов Лука Владимирович — стольник, воевода в Белой (1658), Витебском и Полоцком уездах против «воровских людей» (ноябрь 1658), Канёве (1664), Путивле (1676), похвальная царская грамота (1679).
 Ляпунов Иван — дьяк (1676).
 Ляпунов Григорий Васильевич — воевода в Переславле-Рязанском (1679).
 Ляпуновы: Дмитрий Григорьевич, Василий Львович, Андрей Матвеевич — стряпчие (1676—1692).
 Ляпуновы: Фёдор и Иван Григорьевичи — стольники царицы Прасковьи Фёдоровны (1692—1696).
 Ляпуновы: Фёдор Матвеевич, Семён Львович, Иван Иванович, Тимофей, Пётр и Василий Александровичи, Василий и Андрей Григорьевичи, Григорий и Александр Васильевичи — стольники (1658—1696).
 Ляпунов Василий Александрович — бухгалтер Императорского Казанского университета, коллежский советник, отец Михаила и дед Александра, Бориса и Сергея Ляпуновых.
 Ляпунов, Михаил Васильевич (1820—1868) — русский астроном (отец Александра, Бориса и Сергея).
 Ляпунов, Александр Михайлович (1857—1918) — русский математик и механик, сын М. В. Ляпунова, брат С. М. и Б. М. Ляпуновых.
 Ляпунов, Борис Михайлович (1862—1943) — русский лингвист, сын М. В. Ляпунова, брат А. М. и С. М. Ляпуновых.
 Ляпунов, Сергей Михайлович (1859—1924) — русский композитор и пианист, сын М. В. Ляпунова, брат А. М. и Б. М. Ляпуновых.
 Ляпунова, Анастасия Сергеевна (1903—1973) — советский музыковед, текстолог и библиограф, дочь С. М. Ляпунова.
 Ляпунов, Александр Яковлевич (1839—1895) — генерал-майор, герой русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 Ляпунов, Алексей Андреевич (1911—1973) — выдающийся математик, один из основоположников кибернетики.
 Ляпунов, Дмитрий Петрович (1775—1821) — российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-майор.
 Ляпунов, Захарий Петрович — русский политический деятель начала XVII века, брат П. П. Ляпунова.
 Ляпунов, Иван Захарьевич — Козловский воевода, XVII век.
 Ляпунов, Прокопий Петрович (?—1611) — русский политический и военный деятель.

 Шильников, Павел Романович (1991—н.в.) — Русский инженер. 

 Ляпунов, Павел Васильевич (1982 - н.в.) - русский, госслужащий.

См. также 
 Список дворянских родов России, утративших княжеский титул

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Виртуальный компьютерный музей. Истоки

Рюриковичи, утратившие княжеский титул
Персоналии:Рязанская губерния
Дворянские роды, на гербах которых изображены орлы‎